Рабиндрана́т Таго́р (, Робиндронатх Тхакур, ; 7 мая 1861 , Калькутта, Британская Индия — 7 августа 1941, там же) — бенгальский поэт и писатель, автор публицистических статей, переводчик, художник и композитор, автор гимнов Индии и Бангладеш, лауреат Нобелевской премии по литературе 1913 года. Творчество Тагора стало одним из основных факторов, сформировавших литературу и музыку Бенгалии. В своём творчестве, он рассматривал социальные проблемы, воспевал красоту природы и человеческой души. Одними из наиболее известных произведений Тагора являются сборник стихов «Гитанджали» и роман «Го́ра».

Далее под годом в таблицах понимается год написания или первой публикации.

Поэзия

Сборники

Проза

Романы

Повести и рассказы

До 1899

1900—1919

См. также 

 Бенгальское Возрождение
 Семья Тагоров
 Индийско-русская практическая транскрипция
 Транслитерация индийского письма латиницей

Примечания

Литература

Ссылки 

Тагор Рабиндранат
Произведения Рабиндраната Тагора